Караста () — река в России, протекает в городе Ломоносове (Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и Ломоносовскому району Ленинградской области. Частично протекает по территории объекта культурного наследия федерального значения — дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум». Река через Шлюпочный канал впадает в Финский залив. Длина реки составляет 13 км, площадь водосборного бассейна — 55,8 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки бассейна Финского залива от северной границы бассейна р. Луга до южной границы бассейна р. Нева. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000712102000025376.

Мосты через Карасту

На территории Ораниенбаумского парка 
 Мост-плотина Красного пруда
 Каменный («Руинный») мост
 Петровский мост
 Мост-плотина Нижнего пруда
 Мост у Нижних домов

На территории города Ломоносова 
 Слободской мост
 Шведский мост
 Театральный мост

Галерея

Примечания 

Реки, впадающие в Финский залив
Реки Санкт-Петербурга
Реки Ломоносовского района (Ленинградская область)
Ломоносов (город)
Ораниенбаум (дворцово-парковый ансамбль)